Mirabassi ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Mirabassi (* 1967), italienischer (Jazz-)Klarinettist
 Giovanni Mirabassi (* 1970), italienischer Jazz-Pianist und Komponist